Анхель Гарсия:

 Гарсия, Анхель (род. 1993) — испанский футболист.
 Гарсия, Анхель (род. 1993) — испанский кёрлингист.